Hrvatski akademski odbojkaški klub Mladost 2017-2018 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Hrvatski akademski odbojkaški klub Mladost 2017-2018 – stagione della squadra di pallavolo maschile